Fade to Black, termine tecnico inglese che in italiano viene tradotto con dissolvenza (usato soprattutto nel linguaggio cinematografico), viene utilizzato in diversi modi:

Musica 
 Fade to Black – brano musicale dei Metallica, tratto dal secondo album studio Ride the Lightning
 Fade to Black – brano musicale dei Dire Straits, contenuto nell'album On Every Street (1991)
 Fade to Black – singolo di Nadir Rüstəmli del 2022

Film 
 Fade to Black – film del 1980.
 Fade to Black – film del 2006.
 Gekijō-ban Bleach: Fade to Black - Kimi no na o yobu – terzo film d'animazione tratto dalla serie Bleach del 2008

Documentari 
Fade to Black – un documentario del 2004 su Jay-Z.

Videogiochi 
Fade to Black – un videogioco del 1995.